Valkeavaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valkiarova, kulle, Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Valkeavaara (kulle i Finland), Lappland, Kemi-Torneå,

Norge 

 Valkeavaara, Finnmark, berg, Finnmark fylke, Porsangers kommun, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar